Summer in the City est une peinture d'Edward Hooper.
 Summer in the City est une chanson de The Lovin' Spoonful sortie en 1966.
 Summer in the City est un film de Wim Wenders sorti en 1970.
 Summer in the City est une chanson de Regina Spektor parue en 2006 sur l'album Begin to Hope.
 Summer in the City est un événement Londonien regroupant un grand nombre de YouTubers anglophones se produisant chaque été.